Мышенков Константин Сергеевич (старший) ( - ) - был одним из разработчиков первой очереди Московского метрополитена.

К.С.Мышенков родился  года в семье инженера, окончил полный курс в Институте Инженеров Путей Сообщения ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I со званием инженера путей сообщения, стажировался в Германии и Франции, изучая вопросы электрической тяги. В 1900-х годах К.С.Мышенков окончил Высшую Школу Электричества в Париже (École supérieure d'électricité), написал книгу "Электрическая тяга".

В 1909 году он работал в Электротехнической фирме Симменс-Шуххерт, а с 1910 по 1919 г служил инженером на Московско-Казанской железной дороге, затем в НКЖ (Наркомат железных дорог). С 1923 года К.С.Мышенков служил заведующим подотделом по составлению проекта метрополитена в Управлении треста Московских Городских железных дорог (МГЖД). Из-за разногласий среди разработчиков, чей проект предпочтительней - немецкий фирмы Сименс-Бауунион (СБУ) или французский фирмы ПЕРШО - пректирование задерживалось. В октябре 1930 года группа из 6 инженеров, в том числе К.С.Мышенков, была арестована и обвинена в саботаже, они были приговорены к заключению в концлагерь на 10 лет. Однако в январе 1932 года выяснилось, что в штате административно-хозяйственного отдела метрополитена из 365 работников лишь 20 имеют инженерно-техническое образование. Были срочно организованы специальные курсы подготовкии инженеров по строительству метрополитена при МЭИ и МАДИ. 14 января 1932 года К.С.Мышенков и еще один инженер (Розанов) были освобождены, приговор их признан условным (постановление о том, что привлечение к уголовной ответственности является необоснованным, и его отмена произошли в 1965 году, после смерти Мышенкова, а справка о реабилитации пришла к его сыну лишь в 1992 году).

10 июля 1932 года в составе Управления Метростроя был организован Отдел Электротяги и Эксплоатации (ЭО) (Приказ №139 по ударному Строительству Московского Метрополитена "Метрострой"), позднее ЭТК. Начальником отдела был назначен К.С. Мышенков. 14 мая 1935 года Постановлением ЦИК и Совета Народных Комиссаров Союза ССР К.С.Мышенков получил благодарность за успешную работу по строительству Московского метрополитена имени Л.М.Кагановича в качестве главного инженера ЭТК.

В 1940-х годах Мышенков вышел на пенсию. 21 марта 1945 года решением Совета Московского Института инженеров ж-д транспорта им. Сталина  Мышенкову К.С. была присуждена учёная степень кандидата технических наук.